Georges IV, ou George IV, peut faire référence à :
 George IV (1762-1830), roi du Royaume-Uni et de Hanovre ;
 Georges IV d'Erbach-Fürstenau (1646-1678), comte d'Erbach-Fürstenau ;
 Georges IV de Géorgie (1194-1223), roi de Géorgie ;
 Georges IV d'Iméréthie (?-1684), prince de Gourie et roi d'Iméréthie ;
 Georges IV Kérestédjian (1813-1882), patriarche arménien de Constantinople et catholicos de l'Église apostolique arménienne ;
 Georges IV de Mingrélie (?-1715), prince de Mingrélie ;
  (1573-1627), comte d'Ortenburg.

Autres 

 le , bâtiment britannique ;
 le , pont britannique ;
 , système d'exploitation britannique ;
 le , regalia britannique.

Voir aussi